Cucaracha negra puede referirse a:

 la cucaracha Blatta orientalis; o
 el nombre común de la planta Verbascum nigrum.